Даан Ромерс (нидерл. Daan Romers; родился 10 ноября 1985), более известный как Dannic — нидерландский диджей и музыкальный продюсер. Известен своими работами с Hardwell, Dyro, Sick Individuals. Публикует свою музыку через Revealed Recordings и Spinnin' Records, а также через свой собственный лейбл Fonk Recordings.

По версии журнала DJ Mag, занимает 61-е место в рейтинг диджеев Top 100 DJs.

В 2015 году основал собственный лейбл Fonk Recordings, чтобы помогать начинающим музыкальным продюсерам.

Дискография

Релизы 
 2010: Hardwell & DJ Funkadelic — Get Down Girl [Revealed Recordings]
 2011: Brainless — Stoemp (Original Mix) [AVANTI Records]
 2011: Brainless — Bots (Original Mix) [Revealed Recordings]
 2011: Brainless — Slap (Original Mix) [Revealed Recordings]
 2011: DJ Funkadelic & Beauriche featuring Taleen — Subway [Songbird]
 2011: DJ Funkadelic — Smack (Original Mix) [Revealed Recordings]
 2011: DJ Funkadelic & Beauriche — Spank [Revealed Recordings]
 2012: Dannic — Doster [Revealed Recordings]
 2012: Hardwell & Dannic — Kontiki [Revealed Recordings]
 2012: Dannic — W.O.P. (Riverdance Festival 2012 Anthem) [Revealed Recordings]
 2012: Dannic — Pipeline [CR2 Records]
 2012: Dannic — Tombo [Revealed Recordings]
 2012: Jordy Dazz & Dannic — Fuego [Revealed Recordings]
 2012: Dannic — Flare [Revealed Recordings]
 2013: Dannic — Clobber [Toolroom Records]
 2013: Dannic — Viper [Revealed Recordings]
 2013: Dannic — Ignite [Toolroom Records]
 2013: Dannic — Rocker [Revealed Recordings]
 2013: Dannic — Bring the Funk [Toolroom Records]
 2013: Dannic & Sick Individuals — Blueprint [Revealed Recordings]
 2014: Dannic — Lion [Revealed Recordings]
 2014: Dannic featuring Bright Lights — Dear Life [Revealed Recordings]
 2014: Dannic vs Merk & Kremont — Anubi [Revealed Recordings]
 2014: Dyro & Dannic — Radical [Revealed Recordings]
 2014: Dannic — Zenith [Revealed Recordings]
 2014: Dannic & TV Noise — Solid [Revealed Recordings]
 2014: Dannic & Shermanology — Wait for You [Revealed Recordings]
 2015: Dannic & Lucky Date featuring Harrison — Mayday [Revealed Recordings]
 2015: Dannic — Fonk [Revealed Recordings]
 2015: Dannic featuring Bright Lights — Forever [Revealed Recordings]
 2015: Hardwell & Dannic featuring Haris — Survivors [Revealed Recordings]
 2015: Dannic vs Tom & Jame — Clap [Revealed Recordings]
 2015: Dannic & Sick Individuals — Feel Your Love [Revealed Recordings]
 2016: Dannic — Jungle [Free Download]
 2016: Dannic & HIIO — Funky Time [Fonk Recordings]
 2016: Dannic featuring Airto — Light The Sky [Revealed Recordings]
 2016: Dannic & Amersy — Lights Out [Fonk Recordings]
 2016: Dannic — Can You Feel It [Fonk Recordings / Free Download]
 2016: Dannic — Blaze [Revealed Recordings]
 2016: Dannic & Jane XØ — Undone [Free Download]
 2016: Dannic vs. Merk & Kremont featuring Duane Harden — Music [Fonk Recordings]
 2016: Dannic & We AM — Move [Fonk Recordings]
 2017: Dannic & DBSTF — Noise [Maxximize Records]
 2017: Dannic — Fonk It Up [Fonk Recordings]
 2017: Dannic & Promise Land — House It (For The Love Of) [Fonk Recordings]
 2017: Dannic vs. Tom & Jame — Ready [Maxximize Records]
 2017: Dannic — Breakdown [Fonk Recordings / Free Download]
 2017: Fedde Le Grand & Dannic vs CoCo Star — Coco’s Miracle [Spinnin' Records]
 2017: Dannic — Rockin [Fonk Recordings]
 2017: Dannic feat. Mahkenna — Alive [BIGMGMT Records]
 2017: Dannic & Pessto — All The Things [Fonk Recordings]
 2018: Dannic vs. Silvio Ecomo — In No Dip [Spinnin' Records]
 2018: Dannic feat. INNA — Stay [Spinnin' Records]
 2018: Dannic and Teamworx — NRG [Fonk Recordings]
 2018: Dannic and Rob & Jack — Bring Di Fire [Fonk Recordings]
 2018: Dannic featuring Polina Griffith — Falling in Love (SOSOK) [Spinnin' Records]
 2018: Dannic — Clash [Fonk Recordings]
 2018: Dannic — Tenderlove [Spinnin' Records]
 2018: Dannic & Thomas Newson — No More [Fonk Recordings]
 2018: Dannic & Huntersynth — Higher [Fonk Recordings]
 2018: SEUNGRI & Dannic — Sweet Lie [YG Entertainment Inc.]

Ремиксы 
 2009: Funkerman featuring Shemanology — Automatic (DJ Funkadelic Remix)
 2012: Nicky Romero & NERVO — Like Home (Dannic Remix)
 2013: Mako — Beam (Dannic Mix)
 2013: The Wanted — We Own The Night (Dannic Remix)
 2013: Armin van Buuren featuring Miri Ben-Ari — Intense (Dannic Remix)
 2015: Andrew Rayel — Dark Warrior (Dannic Remix)
 2015: BYNON & Domeno featuring Alice Berg — Golden Hearts (Dannic Edit)
 2016: We AM — Make It Go (Dannic Edit)
 2016: Holl & Rush — Pheromones (Dannic Edit)
 2016: Mako — Into The Sunset (Dannic Remix)
 2016: Alesso — I Wanna Know (Dannic Bootleg)
 2017: Rayven & Valexx — Old Skool (Dannic Edit)
 2018: Cash Cash featuring Nikki Vianna — Jewel (Dannic Remix)
 2018: Dannic featuring INNA — Stay (Dannic and LoaX Remix)
 2018: Le Shuuk & Max Lean featuring Tosh & TOSH — Stop (Dannic Remix)
 2018: Method Man & The Knocks — Goodbyes (Dannic Remix)

Примечания 

Диджеи Нидерландов